Swart kan som auktorsförkortning betyda:

 Haring Johannes Swart
 Jan Johannes Swart

Robotskapade auktorsförkortningar